Брентт Роберт Майрес (,  18 березня 1974, Едмонтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року в ЗХЛ.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 97-м загальним номером командою «Тампа-Бей Лайтнінг».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Тампа-Бей Лайтнінг», «Філадельфія Флаєрс», «Сан-Хосе Шаркс», «Нашвілл Предаторс», «Вашингтон Кепіталс», «Бостон Брюїнс» та «Ньюкасл Вайперс».

Загалом провів 154 матчі в НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Ньюкасл Вайперс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Тампа-Бей Лайтнінг»
Спортсмени з Небраски